

Sigle 
I Normal Profile- Profilato normalizzato a I (doppio T)

Codici 
 inp – codice ISO 639-3 della lingua iñapari